Stazione di Shiomi – stazione ferroviaria giapponese a Tokyo
Stazione di Shiomi – stazione ferroviaria giapponese a Mukawa